Bundesliga 2015/2016 był 53. sezonem niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 14 sierpnia 2015 roku, a zakończył 14 maja 2016. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł obronił , zdobywając go po raz 25., a po raz 26. ogółem.

Absolutnym beniaminkiem w tym sezonie była drużyna FC Ingolstadt 04.

Drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Rozgrywki

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Baraże 
W dwumeczu, którego stawką było miejsce w Bundeslidze w następnym sezonie, zagrały 16. drużyna Bundesligi,  oraz trzecia drużyna 2. Bundesligi, . Zwycięzca dwumeczu,  utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

 wygrał w dwumeczu 2:1.

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy

Najlepsi asystenci

Klasyfikacja kanadyjska

Hat-tricki

Uwagi

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w Niemczech
2016 w Niemczech